Chen Lu (kunstschaatsster)
 Chen Lu (schilder)
 Chen Lu (volleyballer)